Битката при Дойран може да се отнася за:

 Битка при Дойран от 1913 - Битка от Междусъюзническата война между Гърция и България
 Битка при Дойран от 1916 – Първа битка при Дойран от Дойранската епопея между България от една страна и Франция и Великобритания от друга.
 Битка при Дойран от 1917 – Втора битка при Дойран от Дойранската епопея между България от една страна и Великобритания от друга.
 Битка при Дойран от 1918 – Трета битка при Дойран от Дойранската епопея между България от една страна и Гърция и Великобритания от друга.
 Дойранска епопея - Общо име в българската историография за трите проведени битки при Дойран в хода на Първата световна война.

История на Дойран